La palabra cortafuego o cortafuegos puede referirse a:

Bomberos 
 Cortafuegos, en la jerga de los bomberos, sirve para evitar que el fuego se expanda a otros lugares.
 Cortafuegos (forestal), impedimento para que se extienda el fuego en el campo, consistente en una franja de terreno sin vegetación.
 Cortina cortafuegos.
 Muro cortafuego, impedimento para que se extienda el fuego en una construcción, consistente en un muro de material ignífugo.
 Puerta cortafuego.

Informática 
 Cortafuegos (informática) (en inglés firewall), es un equipo de hardware o software utilizado en las redes de computadoras para prevenir y proteger algunos tipos de comunicaciones prohibidos por la política de red.
 Cortafuegos stateful.
 Gran Cortafuegos.

Otros 
 Cortafuegos (película).

Referencias